Un libro de 1922 de G.K. Chesterton.
El hombre que sabía demasiado (libro)